Mihail Cantacuzino se poate referi la:
 Mihai Cantacuzino (n. 1640 – d. 1716), mare dregător în Țara Românească
 Mihail Cantacuzino, ban, emigrat în Rusia în 1776
 Mihail G. Cantacuzino (n. 1867), politician și ministru român